Harambee és el nom que rep l'ajuda entre membres de la comunitat a Kenya i el lema oficial d'aquest estat.
 Harambee Africa és un projecte internacional de solidaritat a l'Àfrica.
 Harambee és una cançó popular de Kenia de Daudi Kabaka.
 Harambee és una cançó de reggae de Rita Marley.
 MV Harambee fou un vaixell alemany en servei entre 1953 i 1980.
 Harambee Stars és un dels noms que rep la Selecció de futbol de Kenya